Jakub Pešek – calciatore ceco
 Jiří Pešek – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
 Karel Pešek – calciatore e hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Karel Pešek – pilota motociclistico ceco
 Libor Pešek – direttore d'orchestra ceco
 Lukáš Pešek – pilota motociclistico ceco